Куркуро́нн () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 27 км на південь від Парижа, 2 км на південний захід від Еврі.

Історія 

1 січня 2019 року Куркуронн і Еврі було об'єднано в новий муніципалітет Еврі-Куркуронн.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4900 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14357,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт
 Куркуронн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Куркуронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ессонн